Leben und Tod bezeichnet

 das Kartenspiel Bataille royale 
 eine Zeitschrift, siehe Leben und Tod (Zeitschrift)
 eine Bremer Messe, siehe Leben und Tod (Kongress und Messe)